Белоцерковец — фамилия. Известные носители:
 Белоцерковец, Артур Владимирович (род. 1972) — российский футболист.
 Белоцерковец, Владимир Сергеевич (род. 2000) — украинский футболист.
 Белоцерковец, Дмитрий Александрович (род. 1986) — украинский политический и государственный деятель, народный депутат Украины.
 Белоцерковец, Наталка Геннадьевна (род. 1954) — украинская поэтесса.